Резничек — чешская фамилия. Известные носители:

 Резничек, Эмиль Николаус фон (1860—1945) — австрийский композитор чешского происхождения.
 Резничек, Фердинанд фон (1868—1909) — австрийский художник-карикатурист чешского происхождения.